Нико́ль Рене́ ДеХа́фф (; 6 января 1975, Антлерс, Оклахома, США — 16 февраля 2005, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская .

Ранние годы 
Николь Рене ДеХафф родилась 6 января 1975 года в Антлерсе, штат Оклахома, а росла в Брокен-Боу и Оклахома-Сити. Она начала свою актёрскую карьеру, получив степень бакалавра драмы в Университете Карнеги-Меллона. В том же университете она познакомилась со своим будущим мужем, исполнительным продюсером и режиссёром Ари Палицом, за которого вышла замуж 11 ноября 2000 года.

Карьера 
В 2000 году ДеХафф дебютировала в кино, сыграв Дебору Бёрнс (сестру героини Тери Поло) в комедии «Знакомство с родителями». После «Знакомства с родителями» ДеХафф сыграла в сериалх «Суд», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Без следа», «Сети зла», «Практика» и «Детектив Монк».

Смерть 
За несколько дней до смерти ДеХафф лечилась в двух больницах от респираторных заболеваний, и оба раза ей ставили ошибочный диагноз «бронхит». Её отправили домой и велели принимать тайленол в дополнение к антибиотикам, однако её здоровье ухудшилось. 16 февраля 2005 года парамедики прибыли к ней домой после того, как она потеряла сознание, задыхаясь. Впоследствии она потеряла сознание по дороге в больницу. К тому времени, когда врач обнаружил её истинную болезнь, пневмонию, было уже слишком поздно. Вскоре по прибытии в учреждение она умерла от болезни в возрасте 30 лет.

В период с 2004 по 2005 год ДеХафф работала над тремя художественными фильмами. Один из них, «Непревзойденный Гарольд», её последний фильм, выпущенный посмертно, был снят её мужем.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Колледжа изящных искусств в Университете Карнеги — Меллона
Киноактрисы США
Умершие от пневмонии